Lokalizacja:
 umiejscowienie, rozmieszczenie:
 lokalizacja absolutna – położenie obiektów/zjawisk względem umownego układu odniesienia,
 lokalizacja względna – położenie obiektów/zjawisk względem innych obiektów/zjawisk;
 w administracji – ustalenie dotyczące zagospodarowania przestrzennego wskazujące położenie obiektów budowlanych;
 w ratownictwie – terytorialne ograniczenie skutków jakiegoś zjawiska, np. lokalizacja pożaru, epidemii;
 lokalizacja oprogramowania – przystosowanie oprogramowania do pracy w określonym środowisku użytkowania. Zwykle polega na przetłumaczeniu komunikatów i dokumentacji na język użytkownika, dostosowanie do obowiązujących przepisów, przystosowanie do spełnienia szczególnych wymagań użytkownika;
 lokalizacja filmu – przystosowanie filmu do odbioru przez widzów, którzy nie rozumieją języka oryginału. Metody: dubbing, napisy dialogowe, szeptanka.
 w lingwistyce – lokalizacja to przystosowanie dokumentu stworzonego w określonym miejscu i języku do innego miejsca i języka, jest procesem szerszym od tłumaczenia, obejmuje dostosowanie zarówno warstwy tekstowej, jak i graficznej, a także formatów zapisu daty, czasu, jednostek miar, walut, elementów kulturowych itd. do charakteru odbiorcy;
 w logistyce – rozmieszczenie miejsc składowania.

Zobacz też 
 lokalizacja dźwięku
 lokalizacja wykopów
 lokalizacja przemysłu
 lokalizacja małżeństwa
 lokacja
 alokacja